Baxter Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baxter Hill (Arkansas)
 Baxter Hill (Tennessee)